Jméno a příjmení Jan Urban nosí více osobností:

 Jan Urban (skladatel) (1888–1942) – český hudební skladatel
 Jan Evangelista Urban (1901–1991) – český katolický kněz
 Jan Urban (sochař) (1913–1996) – český sochař
 Jan Urban (historik) (* 1948) – český historik, mediavelista
 Jan Urban (novinář) (* 1951) – český novinář, pedagog a disident
 Jan Urban (polský fotbalista) (* 1962) – polský fotbalista a trenér
 Jan Urban (zpěvák) (* 1974) – český zpěvák, muzikálový herec a tanečník
 Jan Urban (fotbalista) (* 1986) – český fotbalista
 Ján Urban (* 1945) – československý fotbalista
  
Jan Urban může být též spojením dvou rodných jmen:
 Jan Urban Jarník (1848–1923) – český romanista, propagátor česko-rumunské spolupráce

Související články 
 Urban (příjmení)